Біологічна нейронна мережа — сукупність нейронів головного і спинного мозку центральної нервової системи (ЦНС) і ганглій периферичної нервової системи (ПНС), які пов'язані або функціонально об'єднані в нервовій системі, виконують специфічні фізіологічні функції.
 Штучна нейронна мережа — математична або кібернетична модель біологічної нейронної мережі.
 Нейронна мережа Ворда
 Нейронна мережа Коско
 Нейронна мережа Джордана
 Нейронна мережа Елмана
 Нейронна мережа Хопфілда
 Клітинні нейронні мережі
 Нейронні мережі в медицині
 Ймовірнісна нейронна мережа
 Модулярні нейронні мережі
 Осциляторні нейронні мережі
 Рекурентні нейронні мережі